Everts (I), een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1821 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1974 uitstierf.
Everts (II), een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1821 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1923 uitstierf.
Jan Everts, een Nederlands beeldend kunstenaar.
Willem Everts (1827-1900), een Nederlands geestelijke en Tweede Kamerlid
Willem Everts (1895-1977), een Nederlandse burgemeester